Пујешти има више значења:

 Општина Пујешти (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији
 Општина Пујешти (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији